Schetelich ist der Familienname folgender Personen: 

 Eberhard Schetelich (1927–2006), deutscher Archivar
 Maria Schetelich (* 1938), deutsche Indologin
 Wolfgang Schetelich (1919–1985), deutscher Organist

Siehe auch:
 Schetelig